Азадовський Костянтин Маркович — російський літературознавець. Син Марка Азадовського.
 Азадовський Марко Костянтинович — російський радянський фольклорист і літературознавець.
 Азадовський — літературний персонаж, один з героїв роману Віктора Пєлєвіна «Generation «П»».